Michael Cox – professore inglese, studioso delle relazioni internazionali
 Michael Cox – cantante britannico
 Michael Cox – giocatore di football americano statunitense
 Michael Patrick O'Connor Cox – vescovo cattolico palmarino